Brezovica ist der Name
 eines Wintersportortes in der Gemeinde Štrpce im Süden des Kosovo, siehe Brezovica (Kosovo)

 eines Stadtbezirks von Zagreb in Kroatien, siehe Brezovica (Zagreb)
 eines Waldgebiets in der Nähe von Sisak in Kroatien, siehe Brezovica (Sisak)
 einer kroatischen Exklave innerhalb des Ortes Brezovica pri Metliki der slowenischen Gemeinde Metlika, siehe Brezovica Žumberačka

 zweier Orte in der Slowakei,
 siehe Brezovica (Sabinov)
 siehe Brezovica (Tvrdošín)

 einer Gemeinde in Slowenien, siehe Brezovica (Slowenien) (auch Brezovica pri Ljubljani)
 eines Ortes in der Gemeinde Metlika in Slowenien, siehe Brezovica pri Metliki